Opličići su naseljeno mjesto u gradu Čapljini, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Čapljina